Алмашу Мик има више значења:

 Алмашу Мик (Сарби), насеље у округу Бихор у Румунији
 Алмашу Мик (Балк), насеље у округу Бихор у Румунији
 Алмашу Мик (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији